«Нежное милосердие» () — американский художественный фильм, поставленный австралийским режиссёром Брюсом Бересфордом.

Сюжет 

Жизнь певца кантри не удалась. Каждый день одно и то же, никаких перспектив, и радость приносит только «общение» с рюмочкой, которая с каждым днем становится все милее и милее и, наконец, оказывается единственной верной подружкой. И только нежное милосердие молодой привлекательной вдовы и её сынишки заставило его однажды взглянуть на мир трезвыми глазами и пробудило стремление к нормальной жизни, которая, оказывается, существует, просто он из неё выпал.

В ролях 
 Роберт Дюваль — Мак Следж
 Тесс Харпер — Роза Ли
 Бетти Бакли — Дикси
 Уилфорд Бримли — Гарри
 Эллен Баркин — Сью Энн
 Алан Хьюббард — Сонни
 Ленни фон Долен — Роберт
 Пол Глисон — репортёр
 Майкл Крабтри — Льюис
 Норман Беннет — преподобный Хочкисс

Награды и номинации 
Фильм номинировался на премию «Оскар» в пяти категориях и завоевал две премии — Роберту Дювалю за лучшую мужскую роль и Хортону Футу за лучший оригинальный сценарий. Премия «Золотой глобус» Роберту Дювалю за лучшую мужскую роль в драме (разделил премию с Томом Кортни за фильм «Костюмер»).

Примечания 

Фильмы-драмы США
Музыкальные фильмы США
Фильмы о христианстве
Кантри в фильмах
Фильмы Universal Pictures